Przeminęło z wiatrem – powieść Margaret Mitchell 
 Przeminęło z wiatrem – film z 1939 roku